Кустовцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Кустовцы — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Кустовцы — село в Полонском районе Хмельницкой области.